Henry Sandys kan syfta på:

* Henry Sandys (parlamentsledamot) (omkring 1607–1640)
 Henry Sandys, 5:e baron Sandys (död 1644)
 Henry Sandys, 7:e baron Sandys (död omkring 1680)